Lysgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lysgöl (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Lysgöl (Vena socken, Småland, 637066-151254), sjö i Hultsfreds kommun,  (12,8 ha)
Lysgöl (Vena socken, Småland, 637441-151972), sjö i Hultsfreds kommun,  (4,64 ha)

Se även
Lysegöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn